

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willd“ beginnt.

Willd 



Willde 
 Willde, Heinrich (1834–1920), deutscher Bürgermeister und Beigeordneter der westfälischen Stadt Hagen
 Willdenow, Carl Ludwig (1765–1812), deutscher Botaniker